Shahumian kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Shahumyan (ort i Armenien, Ararat), 
 Shahumyan (Lori), 

Robotskapade Armenienförgreningar